Taiwan kan verwijzen naar:
Taiwan, het gebied onder controle van de Republiek China
Taiwan (eiland), het grootste eiland van de Republiek China, ook bekend als Formosa
Taiwan (provincie), een provincie van de Republiek China
Taiwan (geclaimde provincie), een provincie die de Volksrepubliek China claimt
Republiek Formosa of Republiek Taiwan, een republiek die in 1895 korte tijd bestond